Les attaques en Transnistrie en 2022 ont été une série d’attaques et d’incidents signalés en Transnistrie, qui se sont produits entre le 25 et le 27 avril et entre le 5 et le 6 mai 2022 ; ces attaques ont eu lieu dans le contexte de l'invasion de l'Ukraine par la Russie de 2022. Les cibles de ces attaques étaient : le ministère de la Sécurité d’État à Tiraspol, une patrouille des forces armées transnistriennes, plusieurs antennes radio à Maiac, un grand dépôt d’armes et de munitions à Kolbasna, et l’ancien aérodrome situé près du village Voronkovo. Ces multiples attaques n'ont pas été revendiquées et n’ont fait aucune victime, seulement des dégâts matériels. Le motif de ces attaques restes floues, elles avaient probablement pour objectif de créer un débordement de la guerre russo-ukrainienne en Moldavie.

Déroulement 
Le , plusieurs explosions ont été signalées dans la république autoproclamée de Transnistrie. Les premières explosions ont touché le siège du Ministère de la Sécurité d'État de Transnistrie à Tiraspol, la capitale de la région sécessioniste.

La milice (police locale) bloque les rues à proximité de l'incident et ne laisse personne s'approcher. Aucune victime n'a été documentée. Les rapports préliminaires parlent d'une attaque au lance-grenades.

Deux explosions endommagent des antennes radio à  le même jour.

Le , une unité militaire aurait été attaquée. Les autorités transnistriennes qualifient l'incident de terrorisme.

Le député transnistrien  déclare à l'agence Tass que , affirmant que .

Dans la nuit du 26 au 27 avril, plusieurs drones ont été repérés au-dessus du village de  et des coups de feu ont été tirés en direction du village depuis l’Ukraine, indique le ministère de l’Intérieur de Transnistrie dans un communiqué. La cible, selon les autorités transnistriennes : un grand dépôt d’armes et de munitions situé dans le village, datant de la période soviétique. Aucune victime n’est à déplorer, selon les rapports des autorités..

Dans la soirée du 5 mai, vers 19h20 GMT (21h20 heure française), une première attaque à eu lieu près du village de Voronkovo situé à environ  de la frontière ukrainienne, dans le district de Rybnitsa, dans la zone de l’ancien aérodrome deux bombes ont été larguées par un drone, aucune victime n’est à déplorer précise les autorités transnistriennes. 

Dans la soirée du 6 mai, vers 21h40, une deuxième attaque à de nouveau eu lieu au village de Voronkovo deux premiers engins explosifs auraient été largués depuis un drone. Une heure plus tard, l’attaque a été répétée. Cette seconde attaque n’a fait aucune victime. Il s’agit de la sixième et dernière attaque en Transnistrie.

Réactions 
Tass rapporte que le président de la Transnistrie Vadim Krasnosselski a déclaré que l'Ukraine était soupçonnée d'être à l'origine de l'attaque. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a déclaré que les explosions faisaient partie d'un plan de la Russie visant à occuper le sud de l'Ukraine afin d'établir un pont terrestre entre la Transnistrie et la Crimée.

La présidente de la Moldavie Maia Sandu déclare que .

Références 

Bataille de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022
2022 en Ukraine
Avril 2022
Transnistrie
Explosion en 2022
Mai 2022
Attentat à la bombe